Mihow ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Mihow (* 1991), bulgarischer Fußballspieler
 Walentin Mihow (* 1954), bulgarischer Fußballfunktionär
 Zwetan Mihow (* 1991), bulgarischer Tennisspieler